Paice steht für:

 Paice (Unternehmen), eine Firma in Baltimore, Maryland (USA)
 PAiCE, Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für Digitale Technologien für die Wirtschaft (PAiCE)
 Ian Paice (* 1948), britischer Schlagzeuger
 Jim Paice (* 1949), schottischer Politiker

Siehe auch:
 Pace